Franz Kafka (1883–1924) a fost un scriitor de limbă germană din Praga.

Kafka se poate referi la:

 Kafka (nume)
 Kafka (film), un film american din 1991, regizat de Steven Soderbergh
 3412 Kafka, un asteroid
 Apache Kafka, un program open-source dezvoltat de Apache Software Foundation

Vezi și
 Kavka, un nume
 Ponygon and Kafk Sunbeam, personaje în Zatch Bell!
 Margit Kaffka (1880–1918), scriitoare unguroaică
 Personaj în Amphetamine (film) (2010)